Ortiga de mar puede hacer referencia a:

 Ortiga de mar, las especies de anémonas Anemonia sulcata y Anemonia viridis, también conocidas como "ortiguillas". 
 Ortiga de mar, una medusa.